Lavon peut faire référence à :
 Pinhas Lavon (1904-1976), un homme politique israélien,
 l'affaire Lavon, un important scandale politique israélien,
 Lavon,  une banlieue de Dallas dans le comté de Collin, au Texas,
 Lac Lavon,  un lac artificiel,
 LaVon Hardison, une vocaliste de jazz/swing contemporaine,
 Lavon, une communauté en Galilée, en Israël.